Jméno a příjmení Jan Pištěk neslo či nese více různých osobností:

 Jan Pištěk (herec) (1847–1907) – český herec, operní pěvec, režisér a divadelní ředitel
 Jan Pištěk (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jan Pištěk (výtvarník) (* 1961) – český malíř a kostýmní výtvarník